

Cinema 
Tornado – film diretto da William A. Berke (1943)
Tornado – cortometraggio documentario diretto da Manuel Hernández Sanjuán (1945)
Tornado – cortometraggio documentario diretto da Richard Bulkeley (1947)
Tornado (Cyclone) – film diretto da René Cardona Jr. (1978)
Tornado – film diretto da Antonio Margheriti (1983)
Tornado! – film TV diretto da Noel Nosseck (1996)
Tornado, la furia del diavolo – film per la TV diretto da Gilbert Shilton (2003)
Tornado – film diretto da Alain Jakubowicz (2003)
Tornado – cortometraggio diretto da Wesley Bronez (2006)

Mezzi di trasporto 
Panavia Tornado – cacciabombardiere impiegato dagli anni ottanta fino ad oggi
North American B-45 Tornado – bombardiere statunitense degli anni cinquanta
Tornado – catamarano a vela classe olimpica

Altro 
Tornado – fenomeno meteorologico
Tornado – album dei Little Big Town del 2012
Tornado – videogioco del 1993 per Amiga e DOS
Tornado –  census-designated place in Virginia Occidentale
Tornado - cavallo immaginario associato a Zorro